Famille Portinari (Italie)
 Famille Portinari
Folco Portinari, père de Béatrice, fondateur de l'Ospedale di Santa Maria Nuova
Beatrice Portinari, la muse de Dante
Tommaso Portinari, directeur de la succursale de la banque Médicis à Bruges, commanditaire du célèbre Triptyque Portinari
Pigello Portinari, père de Tommaso, directeur de la succursale de la banque Médicis à Milan, commanditaire de la Cappella Portinari.

Constructions
Palais Portinari-Salviati, Florence, la résidence de la famille Portinari.
Ospedale di Santa Maria Nuova, Florence. Hôpital fondé par Folco Portinari, toujours en activité au centre de la ville. 
, Florence.
Cappella Portinari, Milan, la chapelle des Portinari dans l'abside  de la Basilique Sant'Eustorgio.
, Milan.

Peintures
Triptyque Portinari de Hugo van der Goes. Célèbre triptyque, commandé par Tommaso.
Scènes de la Passion du Christ de Hans Memling. Commandé par Tommaso, se trouve à Galerie Sabauda à  Turin.
Le Jugement dernier de Hans Memling. Ce tableau, qui devait être transporté à Florence, a fait partie du butin du corsaire Paul Beneke, travaillant pour la Hanse, et depuis se trouve à Gdansk.

Homonyme
 Candido Portinari, peintre italo-brésilien.

Homonymie de patronyme